Palle Petersen kan henvise til flere personer:

 Palle Petersen (fodboldspiller) - en dansk fodboldspiller (målmand)
 Palle Petersen (forfatter) - en dansk forfatter